Vârf poate însemna:

 Vârf de munte, pisc dintr-un masiv muntos 
 Vârful unei curbe, punct de extrem local al curburii unei curbe
 Vârful unui unghi, în geometrie 
 Vârf, extremitatea ascuțită a unui obiect cu care se poate împunge; spre exemplu vârful unui ac, cuțit sau foarfecă 
 Vârf de atac, atacant în jocul de fotbal

Denumiri geografice din România  
 Vârf, localitate în județul Buzău
 Vârfurile, sat din comuna Vârfurile, județul Arad

Vezi și